cortese – odmiana winorośli właściwej
 Alessandro Cortese (ur. 1990) – niemiecki motocyklista
 Placido Cortese (1907–1944) – włoski Sługa Boży Kościoła katolickiego

Zobacz też 
 GSO Villa Cortese – włoski, żeński klub siatkarski
 Villa Cortese – miejscowość i gmina we Włoszech